Stolbovo (Russisch: Столбово) is een station van de geplande Kommoenarka-radius van de Moskouse metro. Het station wordt aangelegd ten behoeve van een nieuw te bouwen buurt aan de zuidkant van Kommoenarka. 

Metrostation in Moskou